BMZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bamu (Papua Nuova Guinea)
 bmz – codice ISO 639-3 della lingua baramu